

Urodzili się 
 Eryk Rudy, wiking, odkrywca Grenlandii

Zmarli 
 22 listopada - Lotar II z Arles, król Włoch
 Hugon I, hrabia Maine (ur. ?)

0950